Stadionul Motorul se poate referi la două stadioane din România:

 Stadionul Motorul din Arad
 Stadionul Motorul din Oradea

Dezambiguizare